Niemcy:
 Ballhausen – dzielnica gminy Syrgenstein w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Dillingen an der Donau
 Ballhausen – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Unstrut-Hainich

Osoby:
 Hans Ballhausen – niemiecki pedagog
 Thomas Ballhausen – austriacki pisarz